Yilan (stad), een stad in Taiwan en de hoofdstad van het arrondissement (xiàn) Yilan
Yilan (xiàn), het arrondissement (xiàn) in Taiwan